Тиндинская (Кила) — река в России, протекает в Республике Дагестан. Устье реки находится в 86 км от устья реки Андийское Койсу по правому берегу. Длина реки составляет 21 км, площадь водосборного бассейна — 214 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сулак от истока до Чиркейского гидроузла. Речной бассейн реки — Терек.

Код объекта в государственном водном реестре — 07030000112109300000483.

Примечания 

Притоки Андийского Койсу
Реки Дагестана